Ниже перечислены картины испанского живописца Эль Греко (также см. отдельный список Портреты Эль Греко).

Список

Примечания

Литература 

Эль Греко